Signore & signori, film di Pietro Germi del 1966
Ladies & Gentlemen - anche noto come Signore e signori, film di Tonino Pulci del 1984
Signore e signori, buonanotte, film collettivo del 1976
 Signore e signori (Talking Heads) – raccolta di monologhi di Alan Bennett